VII зимние Олимпийские игры проводились в Кортина-д’Ампеццо, которому их удалось заполучить с третьей попытки, c 26 января по 5 февраля 1956 года.

Впервые в зимней Олимпиаде принимали участие спортсмены из СССР (во всех видах, кроме бобслея и фигурного катания), одержав уверенную победу в неофициальном командном зачёте.

Открытие игр прошло курьезно — конькобежец Гвидо Кароли, несший олимпийский огонь, споткнулся о телевизионный кабель и упал; в результате олимпийский огонь погас и его пришлось зажигать заново.

На Олимпийских играх 1956 года соревнования по фигурному катанию последний раз проводились на открытом воздухе.

Выбор столицы Игр 
На проведение игр кроме Кортина-д’Ампеццо претендовали также три североамериканских города: Лейк-Плэсид, проводивший их в 1932 году, Колорадо-Спрингс — (оба США) и Монреаль (Канада). Голосование состоялось 27 апреля 1949 года в Риме на 43-ей сессии МОК.

Виды спорта 
Основные виды.

В скобках количество разыгрываемых комплектов медалей.

Демонстрационые виды.
 отсутствовали

Изменения в программе.

Основная программа осталась неизменной по сравнению с прошлыми играми. Также впервые на играх отсутствовали и демонстрационные виды.

Страны-участницы 
Участвовали спортсмены из 32 стран. Это был рекорд для зимних игр. Команды ГДР и ФРГ выступали объединённой командой.

Расписание соревнований 

* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на данной Олимпиаде нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.

Медальный зачёт

Призёры игр 

Героем Олимпиады стал австриец Тони Зайлер, выигравший все 3 горнолыжных вида.

Примечания

Литература 
 Кулешов А. П., Соболев П. А. Снежная олимпиада (о VII зимних Олимпийских играх в Кортино д’Ампеццо). — М.:Физкультура и спорт, 1956.—144 с.

Ссылки 
 
 

Зимние Олимпийские игры 1956